Lápato puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus;
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius;
 la antigua ciudad de Chipre '''Lápato.